Miejscowości w USA:
 Pownal – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Cumberland
 Pownal – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Bennington
Gminy w USA:
 Pownal (ang. Pownal Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Cumberland
 Pownal (ang. Pownal Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Bennington